Northpark  est une banlieue est de la cité d’Auckland, située dans l’île du nord de la Nouvelle-Zélande.

Municipalités limitrophes

Histoire 
La plupart des maisons de Northpark furent construites  vers les années 1990

Activités 
Avant 1990, la zone était rurale .

Démographie 

Northpark, comprenant les aires statistiques de « Northpark North » et « Northpark South », avait une population de  lors du recensement de 2018 en Nouvelle-Zélande, en augmentation de (soit 2,3 %) depuis le recensement de 2013 en Nouvelle-Zélande, et une augmentation de  (soit 0,5 %) depuis le recensement de 2006 en Nouvelle-Zélande.
Il y avait .
On notait la présence de  et de , donnant ainsi un sexe-ratio de 0,96 homme pour une femme, avec (soit 17,7 %) âgées de moins de ,  (soit 18,7 %) âgées de ,  (soir 47,5 %) âgées de , et  (soit 16,0 %) âgées de .

Les ethnicités étaient pour 45,8 % d’européens/Pākehā, 3,5 % de Māoris, 2,1 % de personnes originaires du Pacifique, 49,9 % originaires d’Asie, et 4,5 % d’une autre ethnicité (le total fait plus de 100 % dès lors qu’une personne peut s’identifier avec de multiples ethnicités en fonction de ses ancêtres).

La proportion de personnes nées outre-mer était de 56,6 %, comparée avec les 27,1 % au niveau national.

Bien que certaines personnes refusent de donner leur religion, 45,2 % disent n’avoir aucune religion, 36,0 % étaient chrétiens, 3,7 % étaient hindouistes, 1,9 % étaient musulmans, 3,8 % étaient bouddhistes et 3,7 % avaient une autre religion.

Parmi ceux qui avaient plus de ,  (soit 32,4 %) avaient une licence ou avaient un niveau supérieur, et  (soit 10,8 %) n’avait aucune qualification formelle.
Le statut d’emploi de ceux de plus de  était pour  (soit 50,3 %) un emploi à plein temps, pour  (soit 12,3 %) un temps partiel, et  (soit 3,1 %) étaient sans emploi.

Éducation 
L’école « Notre dame étoile de la mer » est une école intégrée au public, mixte, catholique, contribuant au primaire, allant de l’année 1 à 6, avec un effectif de  en .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Banlieue d'Auckland